

Литвиновка — село, район імені Габіта Мусрепова, Північноказахстанська область

Литвиновка — присілок, Краснохолмський район, Тверська область
 Литвиновка — селище, Тальменський район, Алтайський край

ru:Литвиновка